Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Swiss Indoors Basel 2011. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 500 qualifizierten sich vier Spieler, die in zwei Runden ausgemacht wurden. Marco Chiudinelli und Michail Kukuschkin kamen als Lucky Loser ebenfalls ins Hauptfeld des Turniers. Die Qualifikation fand am 29. und 30. Oktober 2011 in der St. Jakobshalle statt.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Website des Turniers
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP-Website (PDF; 148 kB)

ATP World Tour 2011
Tennisturnier in Münchenstein